Ženská dvouhra Transylvania Open 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet hráček. Jednalo se premiérový ročník turnaje.

Britská turnajová trojka a vítězka zářijového US Open Emma Raducanuová zaznamenala vítězstvím v úvodním kole proti Slovince Poloně Hercogové vůbec první výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour, pořádaného ženskou tenisovou organizací. Všechna dosavadní vítězství zaznamenala na nejnižším okruhu ITF, v rámci WTA 125s nebo na grandslamech.

Vítězkou se druhá nasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež ve finále přehrála rumunskou turnajovou jedničku Simonu Halepovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si po triumfech z Clevelandu, Ostravě a čerstvě z Moskvy připsala čtvrté turnajové vítězství z posledních sedmi turnajových účastí, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Zisk 280 bodů jí zajistil premiérový posun do první světové desítky na žebříčku WTA. Zároveň se na poslední chvíli kvalifikovala na závěrečný Turnaj mistryň. K tomu potřebovala v Kluži získat titul, jakýkoli jiný výsledek by znamenal postup Džabúrové. Halepová v jubilejním čtyřicátém finále kariéry usilovala o zisk prvního titulu v roce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Transylvania Open
WTA Tour 2021